Кадниковский уезд — административная единица в составе Вологодского наместничества и Вологодской губернии, существовавшая до 1929 года. Центр — город Кадников.

История 
Кадниковский уезд был образован в 1780 году в ходе административной реформы Екатерины II, когда он был отнесён к Вологодской области Вологодского наместничества. В 1796 году отошёл к Вологодской губернии, в составе которой и оставался до 1929 года. В 1851 году из Вельского уезда в Кадниковский уезд были переданы территории Емской, Нижеслободской, Митюковской, Вальской, Катромской, Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Енальской, Зубовской, Давыдовской, Вотчинской и Глубоковской волостей. В 1929 году Вологодская губерния и все её уезды были упразднены, а их территория вошла в новый Северный край.

Административное деление 
Волости и волостные центры на 1893 год:

I стан
 Аксентьевская волость - Петряевская
 Богородская волость - Богородское
 Верхнераменская волость - Никифоровское
 Грибцовская волость - Ильинское
 Заболотско-Юковская волость - Никольское
 Задносельская волость - Заднее
 Закушская волость - Чирково
 Кокошиловская волость - Кокошилово и Покровское
 Корневская волость - Николо-Корневское
 Новостаросельская волость - Новое
 Томашская волость - Королиха
 Троицкая волость - Овригино
 Устьянская волость - Устье
II стан
 Большемургинская волость - Большая Мурга
 Бельтяевская волость - Еремиха
 Двиницкая волость - Троицко-Двиницкое
 Замошская волость - Покровское
 Кодановская волость - Кодановско-Благовещенское
 Корбангская волость - Воробьево
 Маныловская волость - Ладыженская
 Михайловская волость - Алферовская
 Никольская волость - Никольское
 Пельшемская волость - Поповское
 Пустораменская волость - Никольское Пустораменское
 Рубежская волость - Пестино
 Сямженская волость - Спасское
 Устьрецкая волость - Устьрека
III стан
 Азлецкая волость - Ильинско-Азлецкое
 Вальгская волость - Макаровская
 Васьяновская волость - Ивачино
 Вотчинская волость - Федяевская
 Вожегодская волость - Вожегодский погост
 Давыдовская волость - Заречье (Ивойловская)
 Ильинская волость - Коншинская
 Ембская волость - Ембское-Николаевское
 Зубовская волость - Явенгский-Покровский погост
 Иоанно-Слободская волость - Иоанно-Слободское-Благовещенское
 Кремлёвская волость - Кремлево
 Катромская волость - Макаровская
 Кумзерская волость - Флоро-Лавровский погост
 Лешевская волость - Воскресенский-Лещевский погост
 Матюковская волость - Костюнинская
 Нижнеслободская волость - Хмелевская
 Петряевская волость - Тарасовская
 Троицко-Енальская волость - Троицко-Енальское
 Ухтомская волость - Ухтомский-Успенский погост
 Рождественско-Фроловская волость - Рождественно-Фроловский погост
 Шапшинская волость - Семаково
 Шевницкая волость - Никулинская

В 1913 году в уезде было 49 волостей: Азлецкая, Аксентьевская, Богородская (центр — погост Рождественский), Больше-Мургинская, Белятьевская (центр — д. Ногинская), Вальгская (центр — д. Выдриха), Васьяновская (центр — с. Ивачино), Верхне-Раменская (центр — погост Никольский), Вожегодская (центр — д. Новожилово), Вотчинская (центр — д. Федяевская), Грибцовская (центр — с. Ильинское), Давыдовская (центр — погост Никольский), Двиницкая (центр — погост Троицкий), Ембская (центр — погост Никольский), Заболотско-Юковская (центр — д. Никольское), Задносельская (центр — д. Задняя), Закушская (центр — д. Чиркова), Замошская (центр — д. Покровское), Зубовская (центр — погост Покровский), Ильинская, Ионанно-Слободская (центр — д. Ершиха), Катромская (центр — д. Макаровская), Кодановская (центр — д. Средняя), Кокошиловская, Корбангская (центр — д. Воробьев), Корневская (центр — д. Николо-Корневское), Кремлёвская, Кумзерская (центр — д. Назариха), Лешевская (центр — погост Воскресенский), Маныловская (центр — д. Ладыженская), Матюковская (центр — д. Сосновица), Михайловская (центр — д. Попчиха), Нижне-Слободская (центр — д. Хмелевская), Никольская, Новостаросельская (центр — с. Ново-Никольское), Пельшемская (центр — с. Поповское), Петряевская (центр — д. Тарановская), Пустораменская (центр — погост Никольский), Рождественско-Фроловская (центр — погост Фроловский), Рубежская (центр — д. Арганово), Сямженская (центр — с. Спасское), Томашская (центр — д. Королиха), Троицкая (центр — д. Овригина), Троицко-Енальская, Устьрецкая (центр — погост Никольский), Устьянская (центр — с. Устье), Ухтомская, Шапшенская (центр — погост Никольский), Шевницкая (центр — погост Дмитриевский).

К 1926 году волостей стало 21: Васьяновская (центр — с. Ивачино), Верхне-Кубенская (центр — д. Черновская), Вожегодская, Двиницкая (центр — д. Чекшино), Заднесельская (центр — с. Заднее), Кадниковская, Кремлёвская (центр — станция Коноша), Кумзерская (центр — д. Симаково), Маныловская (центр — д. Бережок), Мольская (центр — с. Чучково), Огибаловская, Пундугская, Ратковецкая (центр — д. Климовская), Согорская (центр — станция Харовская), Сямженская (центр — д. Ярыгино), Троице-Енальская, Устьрецкая, Устьянская (центр — с. Устье), Уфтюжская (центр — д. Бережное), Чарондская (центр — д. Воскресенская), Явенгская (центр — пос. Явенга).

Демография 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 188,8 тыс. чел. В том числе русские — 99,4 %. В городе Кадникове проживало 2406 чел..

Примечания

Ссылка 
 Старые карты Кадниковского уезда

Уезды Вологодской губернии